John Hamilton (1512-1571) – arcivescovo scozzese
 John Hamilton, I marchese di Hamilton (1535-1604)
 John Hamilton, IV conte di Haddington (1626-1669)
 John Hamilton (1714-1755) – ufficiale della marina britannica
 John Hamilton (1724-1802) – ufficiale dell'esercito britannico
 John Hamilton (1754-1837) – politico statunitense
 John Hamilton, I marchese di Abercorn (1756-1818)
 John R. Hamilton (1887-1958) – attore statunitense
 John F. Hamilton (1893-1967) – attore statunitense
 John Hamilton (1899-1934) – criminale canadese
 John Hamilton – regista